De schofthoogte van een paard wordt doorgaans gemeten van de grond tot aan het topje van de vijfde borstwervel.

Bij kleine paardenrassen wordt deze uitgedrukt in centimeter of in sommige Angelsaksische landen in inch.

Bij grote paardensoorten wordt als eenheid vaak de hand genomen. Deze maat is gebaseerd op de grootte van de hand van een volwassen man. Een hand komt overeen met 4 inches of 10,16 cm.

Paard